Де́вочка на ша́ре:
 «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо, написанная в 1905 году.
 «Девочка на шаре» — советский фильм 1966 года.